Премия GLAAD Media за лучший индивидуальный эпизод () — одна из категорий ежегодной премии GLAAD Media Awards, которая присуждается лучшему эпизоду телесериала, связанному с ЛГБТ, без постоянного ЛГБТ-персонажа.

Победители и номинанты

1990е

2000е

2010е

2020е

Примечания

Ссылки 
 GLAAD Media Awards 

Индивидуальный эпизод